

Plaatsen 
 Sebastian (Australië): in de staat Victoria (Australië)
 Sebastian (Florida): in de staat Florida (Verenigde Staten)
 Sebastian (Texas): in de staat Texas (Verenigde Staten)

Personen 
 Sebastian, Deens singer-songwriter
 SebastiAn, Frans dj
 Dr. Michaël De Witte, gekend onder zijn verzetsnaam Sebastian.

Muziek 
 Sebastian (Cockney Rebel), single van Cockney Rebel

Film/Televisie 
 Sebastian (1968), Britse film uit 1968
 Sebastian (1995), Noors/Zweedse film uit 1995 (Noorse titel: När alla vet)